Мансуров Андрій Сергійович (1989—2014) — сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Дільшод Мансуров — узбецький борець вільного стилю, бронзовий призер та дворазовий чемпіон світу, чемпіон Азії, триразовий чемпіон Азійських ігор.
 Мансуров Ельдар Бахрам огли (* 1952) — азербайджанський композитор, заслужений діяч мистецтв Азербайджану, Народний артист Азербайджану.
 Мансуров Раміс Фаридович — український футзаліст, заслужений майстер спорту України, дворазовий віце-чемпіон Європи, багаторазовий чемпіон України.
 Мансуров Фарід Салман огли — азербайджанський борець греко-римського стилю, призер та чемпіон світу, олімпійський чемпіон.

 Мансурова (Зевіна) Ада Миронівна (1918—2005) — молдавська радянська художниця і мистецтвознавець.
 Мансурова Цецилія Львівна (1896—1976) — російська радянська актриса, педагог. Народна артистка СРСР (1971).

Прізвища